Варзаза́т (, ) — город в Марокко в области Сус-Масса-Драа, административный центр одноимённой провинции. Население около 38 тыс. человек.

Название города происходит от берберской фразы «без шума» или «без путаницы».

Город расположен неподалёку от Атласских гор и реки Дра.

История 
Город Варзазат был некогда всего лишь небольшим пропускным пунктом, который посещали африканские торговцы на пути в Европу. В колониальный период Варзазат был значительно расширен.

На окраине города находится цитадель (касба) Таурирт (تاوريرت), принадлежащая роду Эль-Хаузи. Сейчас касба открыта для входа посетителей.

В 1928 году на месте поселения был основан город по инициативе французской колониальной администрации. В городе дислоцировался Иностранный Легион.

Тами Эль-Хаузи, последний политически активный представитель рода Хаузи, в начале XX века сотрудничал с французской администрацией, а во время борьбы за независимость стал одним из лидеров, занял на некоторое время Марракеш и провозгласил себя пашой, он неудачно пытался возвести на трон Мохаммеда V. Тами Эль-Хаузи умер в 1955 году.

Ныне в городе размещена одна из крупнейших киностудий в мире — Atlas Studios. С участием этой студии снимались многие известные фильмы: «Астерикс и Обеликс: Миссия «Клеопатра»», «Лоуренс Аравийский», «Гладиатор», «Александр», «Человек, который хотел стать королём» (см. также ).

В 2016 году неподалёку от города Варзазат король Марокко Мохаммед VI открыл первую секцию «Нур 1» солнечной станции «Уарзазат», которая вырабатывает 160 мегаватт энергии, а после подключения секций «Нур 2» и «Нур 3» станет крупнейшей в мире и сможет производить 580 мегаватт электроэнергии.

Климат

Города-партнёры 
  Мобёж, Франция
  Голливуд, США
  Касабланка, Марокко

Примечания

Ссылки 

Города Марокко